Claro Open Colsanitas 2018 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2018 является 26-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Боготе, Колумбия — с 9 по 15 апреля 2018 года.

Прошлогодними чемпионками являются:
 Одиночный турнир —  Франческа Скьявоне
 Парный турнир —  Беатрис Аддад Майя /  Надя Подорошка

Общая информация 
Одиночный турнир в этом году не смог собрать представительниц топ-50. Первым номером посева стала Татьяна Мария (№ 61 в мире на тот момент). Немецкая теннисистка не воспользовалась шансом на выигрыш и уступила во втором раунде теннисистке из квалификации Даниэле Сегель. Прошлогодняя чемпионка Франческа Скьявоне не защищала свой титул. Победу на турнире смогла одержать теннисистка без посева Анна Каролина Шмидлова. В финале она обыграла Лару Арруабаррену из Испании, для которой этот финал стал вторым подряд на местном турнире и вновь закончился поражением. В основном турнире приняли участие две представительницы России: Анна Блинкова и Евгения Родина, который выбыли во втором и первом раундах.

В парном турнире победа досталась вторым номерам посева Ирина Хромачёва и Далила Якупович, который в финале обыграли Мариану Дуке Мариньо и Надю Подорошку. В прошлом году титул достался Подорошке в паре с Беатрис Аддад Майей, которая не приняла участие в этом розыгрыше турнира.

Рейтинговые очки

Призовой фонд 

*на команду

Посев игроков 

 1 Рейтинг учтён на 2 Апреля 2018 года
Теннисистки, получившие «уайлд-кард» (WC):
  Эмилиана Аранго
  Мария Камила Осорио Серрано

Теннисистки, победительницы квалификации (Q):
  Рената Сарасуа
  Даниэла Сегель
  Виктория Родригес
  Валентини Грамматикопулу
  Елица Костова
  Лизетт Кабрера

Соревнования

Одиночный турнир 
  Анна Каролина Шмидлова обыграла  Лару Арруабаррену Весино со счётом 6-2, 6-4.
 Шмидлова выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Арруабаррена сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Квалификационный турнир

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Парный турнир 
  Ирина Хромачёва /  Далила Якупович обыграли  Мариану Дуке Мариньо /  Надю Подорошку со счётом 6-3, 6-4.
 Хромачёва выиграла дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Якупович выиграла 1-й парный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Claro Open Colsanitas
 WTA Тур 2018
 Международные турниры WTA

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA

Колумбия
Теннис
Апрель 2018 года
2018